Остин Ноа Абрамс (; род. 2 сентября 1996) — американский актёр, известный по ролям в телесериалах «Ходячие мертвецы», «Эйфория», «Это мы» и «Дэш и Лили».

Биография 
Остин родился и вырос в Сарасоте, штат Флорида. Его родители Брэдли и Лори Абрамс — врачи. Интерес к актёрской профессии у Остина проявился в раннем возрасте: с пяти лет он обучался в летнем театральном кружке, а с восьми стал участвовать в постановках местного театра «Золотое яблоко». Первой ролью в этом театре для Абрамса стало амплуа чашки Чипа из постановки «Красавица и чудовище».

В 2011 году Остин впервые появился в полнометражном фильме — фантастическом триллере Эрни Барбараша «Убить по расписанию» с Кьюбой Гудингом-младшим, Нилом МакДонафом и Никки Эйкокс. В 2012-м сыграл в команде с Дженнифер Лав Хьюитт, Иваном Сергеем, Ритой Уилсон и Джоэлем Муром в комедийной мелодраме «По признакам совместимости», а затем получил роль в сериале «Переростки», где в первом сезоне сыграл Тодда Купера.

В июле 2013 года он присоединился к актёрскому составу фильма Кайла Виламовски «Пятна от травы». В 2017 сыграл Хантера Горски в картине «Любое лето закончится», где его партнерами по съемочной площадке были Тай Шеридан и Кейтлин Девер. В 2017 Абрамс играл в драме Вернера Херцога «Вернон Господи Литтл», поставленной на основе провокационного дебютного романа DBC Пьера 2003 года. В 2019 году сыграл второстепенного персонажа в популярном сериале «Эйфория», где его партнершей по площадке стала Зендея.

Фильмография 

|}

Примечания 

Киноактёры США